Comey puede referirse a:

Patronímicos (antropónimos) 
 James Comey (1960-), también conocido como James Brien «Jim» Comey Jr., abogado estadounidense que sirvió como el séptimo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
 Rachel Comey, diseñadora de modas independiente estadounidense.
 Stephen Comey (1963-), actor australiano.

Miscelánea 
 Despido de James Comey, antecedentes y circunstancias del despido de Comey como director del FBI en 2017.
 Memorandos Comey, memorandos escritos por James Comey, exdirector del FBI.